Dobias, Dobiaš oder Dobiáš ist der Familienname folgender Personen:

 Čeněk Dobiáš (1919–1980), tschechoslowakischer Maler 
 Charles Dobias (1914–2001), kanadischer Geiger

 Karol Dobiaš (* 1947), slowakischer Fußballspieler und -trainer